Романа ()

 Романа (ім'я) — жіноче ім'я, є похідним від чоловічого імені Роман.
 Романа (провінція Сассарі) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.
 Романа (Румунія) — село у повіті Арджеш в Румунії.

Див. також 
 Роман (значення)
 Романо